
Termin -{THB}- ima više značenja.
 Tetrahidrobiopterin, enzimski kofaktor
 Biblija ()